Bitwa pod Sokołowem – bitwa z okresu powstania wielkopolskiego 
 Bitwa pod Sokołowem (1943) – bitwa na froncie wschodnim
 Bitwa pod Sokołowem Podlaskim – bitwa z okresu powstania listopadowego